Montblanc o Mont Blanc puede referirse a:

 el municipio español de Montblanch, en la provincia de Tarragona;
 el municipio canadiense de Mont-Blanc, en la provincia de Quebec;
 la comuna francesa de Montblanc, situada en Hérault;
 la Vegueria de Montblanc, antigua demarcación administrativa de Cataluña;
 el Ducado de Montblanc, título nobiliario español vinculado tradicionalmente al heredero de la Corona;
 la Batalla de Montblanc, que tuvo lugar en 1649 en el municipio catalán;
 el Mont Blanc, cumbre más alta de los Alpes;
 el Mont Blanc du Tacul, cumbre de los Alpes;
 el Mont Blanc de Courmayeur, cumbre de los Alpes;
 el poema Mont Blanc (poema), de Percy Bysshe Shelley;
 la comuna francesa de Monblanc, en el departamento de Gers;
 Montblanc International GmbH, compañía alemana que fabrica plumas estilográficas, relojes, joyería y marroquinería.
el postre Mont Blanc.